Bay County er navnet på to counties i USA:

 Bay County (Florida)
 Bay County (Michigan)